Крушевица може бити:

Србија:
 Крушевица (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Република Србија
 Крушевица (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Република Србија
 Крушевица (Подујево), насеље у општини Подујево, Република Србија
 Крушевица (Прокупље), насеље у општини Прокупље, Република Србија
 Крушевица (Рашка), насеље у општини Рашка, Република Србија
 Крушевица (планина)

Босна и Херцеговина:
 Крушевица (Љубиње), насеље у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Крушевица (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ

Северна Македонија:
 Крушевица (Прилеп), насеље у општини Прилеп, Северна Македонија
 Крушевица (Росоман), насеље у општини Росоман, Северна Македонија

Црна Гора:
 Крушевица (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора

Хрватска:
 Крушевица (Славонски Шамац), насеље у општини Славонски Шамац, Хрватска

 Крушевица (ријека)

Види још
Крушевице